Paarajiit bezeichnet:
 Paarajiit (Bucht, Ammassalik Ø), Bucht im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Paarajiit (Bucht, bei Kuummiit), Bucht im Distrikt Ammassalik, Grönland